Kolga (geslacht), een geslacht van zeekomkommers
 Kolga (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa, provincie Hiiumaa
 Kolga (Kuusalu), een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu, provincie Harjumaa
 Kolga (Nõo), een plaats in de Estlandse gemeente Nõo, provincie Tartumaa
 Kolga (Rõuge), een plaats in de Estlandse gemeente Rõuge, provincie Võrumaa
 Kolga-Jaani (gemeente), een voormalige gemeente in de Estische provincie Viljandimaa
 Kolga-Jaani (plaats), een plaats in de Estische gemeente Viljandi vald
 Kolga-Aabla, een plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu, provincie Harjumaa